Llista de persones i institucions premiades amb la Creu de Sant Jordi.

Anys del 1981 al 1990

1981 
(1981, per bé que concedides a començaments del 1982)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989 
Només hi hagué un premiat:

1990

Anys del 1991 al 2000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Anys del 2001 al 2010

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anys del 2011 al 2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 

L'entrega de les creus de Sant Jordi 2018 són suspeses degut l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i la falta de govern de la Generalitat. El dia 12 de maig del mateix any el govern de l'exili de Carles Puigdemont proposa els següents candidats per rebre la creu de Sant Jordi 2018. Els premis van ser ratificats el mes de juliol.

2019 
 Si bé en un primer moment es va concedir el guardó a Núria de Gispert i Català, després de la polèmica mediàtica generada per una piulada, de Gispert va posar el guardó a disposició del Govern de la Generalitat, qui va decidir retirar-li el reconeixement.

2020

Anys del 2021 al 2030

2021

2022

Resum numèric

Referències

Vegeu també 
 Llista de guanyadors balears de la Creu de Sant Jordi

Enllaços externs 
 

Creus de Sant Jordi